

Patronyme 

 Justyna Gabzdyl (1982-), pianiste classique polonaise.
 Pierre Gabzdyl (1969-), joueur français de football.

Toponyme 

 (43971) Gabzdyl, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.